Епархия Маумере () — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Маумере, Индонезия. Епархия Маумере входит в митрополию Энде. Кафедральным собором епархии Маумере является церковь Святого Иосифа.

История 
14 декабря 2005 года Римский папа Бенедикт XVI издал буллу «Verbum glorificantes Dei», которой учредил епархию Маумере, выделив её из архиепархии Энде.

Ординарии епархии 
 епископ Викентий Сенси Потокота (14.12.2005 — 14.04.2007) — назначен архиепископом Энде;
 епископ Герульфус Херубим Парейра SVD (19.01.2007 — по настоящее время).

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Булла Verbum glorificantes Dei, AAS 98 (2006), стр. 6

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Индонезии